Merles peut faire référence à :
 Merles, une commune française située dans le département de Tarn-et-Garonne,
 Merles-sur-Loison, une commune française située dans le département de la Meuse,
et entre aussi dans le nom de : 
 la plaine des Merles, plateau situé sur l'île française de La Réunion,
 Rouvroy-les-Merles, commune française située dans le département de l'Oise.
Les Merles peut faire référence :
 à un lieu-dit de la commune française de Saint-Igny-de-Vers,
 aux joueurs de l'Union Royale Namur, club de football belge.

Homonymie de toponyme